8. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które odbyły się w Nowym Delhi w Indiach w 1989 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1989
1989 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Indiach
Sport w Nowym Delhi
1989 w Azji